ФК Баку (азерски: -{Bakı Futbol Klubu}-) је фудбалски клуб из главног града Азербејџана Бакуа, који се такмичи у Премијер лиги Азербејџана. Клуб игра на стадиону Тофик Бахрамов. Боје клуба су пругаста плаво бела.

Успеси клуба 
 Првенство Азербејџана (2):
2005/06, 2008/09.

 Куп Азербејџана (3):
2004/05, 2009/10, 2011/12.

Баку у европским такмичењима 

 Учесници турнира УЕФА из Азербеиџана

Збирни европски резултати 
Стање 31. август 2015.

Спољашње везе 
 Званични сајт
 ФК Баку на сајту AFFA.AZ
 ФК Баку на сајту УЕФА

Б